Richard Thompson (ur. 1949) – brytyjski muzyk
 Richard Thompson (ur. 1976) – brytyjski polityk
 Richard Thompson (ur. 1985) – lekkoatleta z Trynidadu i Tobago, sprinter